Vanderbilt kan syfta på:

 Vanderbilt, en industrifamilj i USA

Geografi 

 Vanderbilt, Kalifornien, kortlivad guldgruvstad som existerade mellan 1893−1895
 Vanderbilt, Michigan, liten by på knappt 500 personer i Otsego County
 Vanderbilt, Nevada, tidigare gruvstad men idag spökstad i Eureka County
 Vanderbilt, Texas, CDP och kommunfritt område på ungefär 400 personer i Jackson County
 Vanderbilt, Pennsylvania, borough på ungefär 400 personer i Fayette County

Övrigt 

 Vanderbilt-universitetet, privat forskningsuniversitet som grundades 1873 i Nashville av Cornelius Vanderbilt
 One Vanderbilt, 427 meter hög skyskrapa i Midtown Manhattan som designats av Kohn Pedersen Fox
 Vanderbilt Cup, amerikansk biltävling som startade 1904 av William Kissam Vanderbilt II
 Vanderbiltmuseet, byggt från William Kissam Vanderbilt II:s testamente i Centerport
 George Vanderbilts expedition till Sumatra, vetenskaplig upptäcktsfärd mellan 1936–1939 under George Washington Vanderbilt III:s organisation
 USCS Vanderbilt, amerikansk undersökningsfartyg i tjänst hos United States Coast Survey mellan 1842−1855
 USS Vanderbilt, amerikansk ångare som Nordstatsflottan konverterade till kryssare under amerikanska inbördeskriget